|-
|(89251)||2001 UK174|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,142|| align=right|1,75|| align=right|3,831||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89252)||2001 UT177|| align=right|15,8|| align=right|2,771|| align=right|0,082|| align=right|0,67|| align=right|4,611||MBA||21. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89253)||2001 UM178|| align=right|15,2|| align=right|2,584|| align=right|0,117|| align=right|13,39|| align=right|4,153||MBA||23. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89254)||2001 US178|| align=right|14,8|| align=right|2,748|| align=right|0,117|| align=right|10,37|| align=right|4,555||MBA||23. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89255)||2001 UN179|| align=right|15,6|| align=right|2,925|| align=right|0,070|| align=right|6,76|| align=right|5,003||MBA||26. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89256)||2001 UQ183|| align=right|15,6|| align=right|2,267|| align=right|0,163|| align=right|6,50|| align=right|3,412||MBA||16. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89257)||2001 UF184|| align=right|15,1|| align=right|3,181|| align=right|0,123|| align=right|2,26|| align=right|5,672||MBA||16. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89258)||2001 UM203|| align=right|15,8|| align=right|2,466|| align=right|0,202|| align=right|11,29|| align=right|3,871||MBA||19. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89259)||2001 UR203|| align=right|15,9|| align=right|3,089|| align=right|0,131|| align=right|2,40|| align=right|5,427||MBA||19. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89260)||2001 UT213|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,103|| align=right|16,28|| align=right|4,143||MBA||23. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89261)||2001 VO|| align=right|14,0|| align=right|2,613|| align=right|0,067|| align=right|22,99|| align=right|4,223||MBA||7. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89262)||2001 VV1|| align=right|16,4|| align=right|2,247|| align=right|0,255|| align=right|5,74|| align=right|3,369||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89263)||2001 VZ1|| align=right|14,8|| align=right|2,280|| align=right|0,166|| align=right|4,61|| align=right|3,441||MBA||10. november 2001||Starkenburg||Starkenburg
|-
|89264 Sewanee||2001 VN2|| align=right|16,4|| align=right|2,363|| align=right|0,139|| align=right|11,64|| align=right|3,631||MBA||11. november 2001||Cordell-Lorenz||D. T. Durig
|-
|(89265)||2001 VE5|| align=right|14,4|| align=right|3,171|| align=right|0,122|| align=right|15,02|| align=right|5,647||MBA||8. november 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(89266)||2001 VH7|| align=right|14,8|| align=right|3,129|| align=right|0,089|| align=right|12,57|| align=right|5,535||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89267)||2001 VP8|| align=right|15,3|| align=right|3,039|| align=right|0,102|| align=right|3,32|| align=right|5,298||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89268)||2001 VY8|| align=right|15,9|| align=right|2,252|| align=right|0,237|| align=right|2,04|| align=right|3,379||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89269)||2001 VS9|| align=right|16,7|| align=right|2,240|| align=right|0,155|| align=right|7,40|| align=right|3,351||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89270)||2001 VB10|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,104|| align=right|6,63|| align=right|3,445||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89271)||2001 VS10|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,138|| align=right|6,18|| align=right|3,448||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89272)||2001 VF11|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,166|| align=right|11,94|| align=right|4,360||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89273)||2001 VO12|| align=right|13,7|| align=right|2,315|| align=right|0,269|| align=right|23,62|| align=right|3,521||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89274)||2001 VZ12|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,133|| align=right|12,59|| align=right|4,379||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89275)||2001 VD13|| align=right|14,2|| align=right|2,433|| align=right|0,108|| align=right|8,86|| align=right|3,795||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89276)||2001 VK15|| align=right|15,4|| align=right|2,443|| align=right|0,127|| align=right|5,68|| align=right|3,818||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89277)||2001 VZ15|| align=right|14,1|| align=right|2,555|| align=right|0,043|| align=right|22,91|| align=right|4,083||MBA||7. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89278)||2001 VD16|| align=right|14,9|| align=right|2,611|| align=right|0,095|| align=right|9,83|| align=right|4,219||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89279)||2001 VJ16|| align=right|16,1|| align=right|2,171|| align=right|0,102|| align=right|5,57|| align=right|3,198||MBA||10. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89280)||2001 VS16|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,149|| align=right|11,62|| align=right|4,279||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89281)||2001 VU16|| align=right|14,5|| align=right|2,664|| align=right|0,076|| align=right|21,15|| align=right|4,346||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89282)||2001 VD17|| align=right|16,5|| align=right|2,557|| align=right|0,172|| align=right|4,90|| align=right|4,087||MBA||10. november 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(89283)||2001 VJ17|| align=right|13,5|| align=right|3,043|| align=right|0,022|| align=right|22,85|| align=right|5,308||MBA||11. november 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(89284)||2001 VY17|| align=right|16,7|| align=right|2,390|| align=right|0,075|| align=right|1,07|| align=right|3,694||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89285)||2001 VZ17|| align=right|15,1|| align=right|2,546|| align=right|0,041|| align=right|5,33|| align=right|4,062||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89286)||2001 VH18|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,037|| align=right|4,65|| align=right|4,615||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89287)||2001 VM18|| align=right|16,4|| align=right|2,296|| align=right|0,053|| align=right|2,06|| align=right|3,479||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89288)||2001 VU18|| align=right|14,9|| align=right|2,542|| align=right|0,141|| align=right|6,24|| align=right|4,053||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89289)||2001 VY21|| align=right|15,2|| align=right|2,903|| align=right|0,039|| align=right|1,19|| align=right|4,944||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89290)||2001 VX24|| align=right|15,8|| align=right|2,235|| align=right|0,168|| align=right|3,13|| align=right|3,340||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89291)||2001 VM26|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,123|| align=right|11,58|| align=right|4,520||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89292)||2001 VP26|| align=right|15,7|| align=right|2,380|| align=right|0,146|| align=right|3,70|| align=right|3,671||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89293)||2001 VL27|| align=right|15,4|| align=right|3,059|| align=right|0,028|| align=right|2,42|| align=right|5,351||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89294)||2001 VP27|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,163|| align=right|0,74|| align=right|3,561||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89295)||2001 VE28|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,201|| align=right|3,69|| align=right|3,309||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89296)||2001 VM28|| align=right|14,5|| align=right|2,580|| align=right|0,039|| align=right|8,01|| align=right|4,145||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89297)||2001 VQ28|| align=right|14,7|| align=right|3,184|| align=right|0,081|| align=right|7,84|| align=right|5,681||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89298)||2001 VD29|| align=right|15,4|| align=right|2,313|| align=right|0,148|| align=right|6,76|| align=right|3,518||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89299)||2001 VM29|| align=right|14,8|| align=right|2,790|| align=right|0,123|| align=right|3,75|| align=right|4,661||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89300)||2001 VA30|| align=right|15,5|| align=right|2,536|| align=right|0,027|| align=right|2,34|| align=right|4,039||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89301)||2001 VH30|| align=right|14,5|| align=right|2,685|| align=right|0,203|| align=right|10,39|| align=right|4,400||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89302)||2001 VR31|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,144|| align=right|7,71|| align=right|3,527||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89303)||2001 VW31|| align=right|14,7|| align=right|2,782|| align=right|0,110|| align=right|6,24|| align=right|4,640||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89304)||2001 VG32|| align=right|16,0|| align=right|2,441|| align=right|0,138|| align=right|1,25|| align=right|3,812||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89305)||2001 VR32|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,241|| align=right|1,91|| align=right|3,546||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89306)||2001 VU33|| align=right|15,8|| align=right|2,627|| align=right|0,156|| align=right|3,11|| align=right|4,257||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89307)||2001 VO34|| align=right|14,6|| align=right|2,579|| align=right|0,207|| align=right|3,08|| align=right|4,141||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89308)||2001 VU34|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,180|| align=right|11,51|| align=right|4,204||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89309)||2001 VN36|| align=right|16,3|| align=right|2,235|| align=right|0,208|| align=right|6,03|| align=right|3,341||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89310)||2001 VU36|| align=right|15,2|| align=right|3,092|| align=right|0,171|| align=right|3,94|| align=right|5,435||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89311)||2001 VW36|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,201|| align=right|0,77|| align=right|3,628||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89312)||2001 VE37|| align=right|16,0|| align=right|2,440|| align=right|0,128|| align=right|4,76|| align=right|3,810||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89313)||2001 VH37|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,157|| align=right|5,51|| align=right|3,558||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89314)||2001 VF40|| align=right|14,6|| align=right|2,949|| align=right|0,070|| align=right|10,48|| align=right|5,062||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89315)||2001 VJ40|| align=right|14,9|| align=right|2,527|| align=right|0,164|| align=right|0,96|| align=right|4,016||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89316)||2001 VW40|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,123|| align=right|5,49|| align=right|3,584||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89317)||2001 VA41|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,148|| align=right|7,29|| align=right|3,641||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89318)||2001 VE42|| align=right|14,7|| align=right|2,806|| align=right|0,242|| align=right|8,53|| align=right|4,700||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89319)||2001 VO42|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,100|| align=right|10,31|| align=right|5,095||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89320)||2001 VT42|| align=right|16,9|| align=right|2,336|| align=right|0,197|| align=right|0,48|| align=right|3,569||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89321)||2001 VB43|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,176|| align=right|8,33|| align=right|3,486||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89322)||2001 VF43|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,211|| align=right|1,90|| align=right|3,672||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89323)||2001 VA44|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,056|| align=right|9,34|| align=right|4,064||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89324)||2001 VG44|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,196|| align=right|2,93|| align=right|3,600||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89325)||2001 VW44|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,208|| align=right|3,22|| align=right|3,706||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89326)||2001 VP45|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,141|| align=right|6,84|| align=right|3,636||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89327)||2001 VD46|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,156|| align=right|7,52|| align=right|3,576||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89328)||2001 VF46|| align=right|14,3|| align=right|2,678|| align=right|0,217|| align=right|13,97|| align=right|4,381||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89329)||2001 VR46|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,142|| align=right|4,60|| align=right|3,509||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89330)||2001 VT46|| align=right|15,3|| align=right|2,354|| align=right|0,149|| align=right|5,15|| align=right|3,612||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89331)||2001 VX47|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,104|| align=right|6,30|| align=right|3,528||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89332)||2001 VT48|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,133|| align=right|13,81|| align=right|4,106||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89333)||2001 VJ51|| align=right|13,9|| align=right|3,038|| align=right|0,117|| align=right|9,43|| align=right|5,295||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89334)||2001 VM53|| align=right|15,9|| align=right|2,546|| align=right|0,148|| align=right|4,78|| align=right|4,061||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89335)||2001 VU53|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,229|| align=right|4,90|| align=right|3,546||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89336)||2001 VZ53|| align=right|15,4|| align=right|2,699|| align=right|0,087|| align=right|4,34|| align=right|4,433||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89337)||2001 VJ54|| align=right|15,2|| align=right|2,787|| align=right|0,123|| align=right|8,59|| align=right|4,652||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89338)||2001 VC55|| align=right|14,3|| align=right|2,788|| align=right|0,104|| align=right|11,55|| align=right|4,654||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89339)||2001 VV56|| align=right|14,8|| align=right|2,808|| align=right|0,014|| align=right|5,23|| align=right|4,704||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89340)||2001 VT57|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,134|| align=right|11,34|| align=right|5,121||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89341)||2001 VM58|| align=right|15,3|| align=right|2,758|| align=right|0,106|| align=right|4,17|| align=right|4,580||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89342)||2001 VX58|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,157|| align=right|6,80|| align=right|3,788||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89343)||2001 VX62|| align=right|14,7|| align=right|2,788|| align=right|0,079|| align=right|11,23|| align=right|4,654||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89344)||2001 VY63|| align=right|16,3|| align=right|2,309|| align=right|0,144|| align=right|7,49|| align=right|3,507||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89345)||2001 VY65|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,162|| align=right|4,34|| align=right|3,462||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89346)||2001 VH66|| align=right|16,2|| align=right|2,293|| align=right|0,175|| align=right|8,14|| align=right|3,471||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89347)||2001 VS66|| align=right|14,5|| align=right|2,573|| align=right|0,108|| align=right|13,91|| align=right|4,127||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89348)||2001 VB67|| align=right|14,8|| align=right|2,679|| align=right|0,281|| align=right|3,22|| align=right|4,383||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89349)||2001 VB71|| align=right|14,1|| align=right|3,048|| align=right|0,088|| align=right|12,37|| align=right|5,321||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89350)||2001 VM71|| align=right|15,6|| align=right|2,431|| align=right|0,081|| align=right|5,53|| align=right|3,790||MBA||11. november 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(89351)||2001 VB75|| align=right|14,9|| align=right|2,335|| align=right|0,062|| align=right|8,49|| align=right|3,567||MBA||8. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89352)||2001 VC75|| align=right|14,2|| align=right|2,799|| align=right|0,211|| align=right|9,32|| align=right|4,683||MBA||8. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89353)||2001 VN75|| align=right|16,1|| align=right|2,629|| align=right|0,130|| align=right|3,84|| align=right|4,261||MBA||14. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89354)||2001 VL76|| align=right|15,2|| align=right|2,753|| align=right|0,095|| align=right|4,48|| align=right|4,568||MBA||14. november 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(89355)||2001 VS78|| align=right|15,6|| align=right|1,787|| align=right|0,309|| align=right|22,67|| align=right|2,389||AMR||15. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89356)||2001 VB79|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,045|| align=right|3,31|| align=right|4,458||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89357)||2001 VX79|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,080|| align=right|9,99|| align=right|4,185||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89358)||2001 VA80|| align=right|15,4|| align=right|2,254|| align=right|0,112|| align=right|7,11|| align=right|3,384||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89359)||2001 VF80|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,179|| align=right|2,28|| align=right|3,504||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89360)||2001 VM80|| align=right|15,5|| align=right|2,783|| align=right|0,016|| align=right|5,26|| align=right|4,641||MBA||10. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89361)||2001 VR80|| align=right|15,2|| align=right|2,578|| align=right|0,150|| align=right|14,07|| align=right|4,139||MBA||10. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89362)||2001 VS80|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,087|| align=right|7,03|| align=right|3,569||MBA||10. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89363)||2001 VC81|| align=right|13,9|| align=right|2,599|| align=right|0,222|| align=right|12,81|| align=right|4,190||MBA||10. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89364)||2001 VK81|| align=right|15,4|| align=right|2,594|| align=right|0,116|| align=right|3,48|| align=right|4,177||MBA||13. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89365)||2001 VZ81|| align=right|16,2|| align=right|2,245|| align=right|0,259|| align=right|2,20|| align=right|3,362||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89366)||2001 VS83|| align=right|15,6|| align=right|2,311|| align=right|0,042|| align=right|6,53|| align=right|3,513||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89367)||2001 VT84|| align=right|14,7|| align=right|3,118|| align=right|0,074|| align=right|9,16|| align=right|5,505||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89368)||2001 VZ85|| align=right|15,1|| align=right|2,835|| align=right|0,008|| align=right|2,46|| align=right|4,772||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89369)||2001 VL86|| align=right|14,4|| align=right|2,636|| align=right|0,169|| align=right|14,64|| align=right|4,280||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89370)||2001 VU86|| align=right|14,3|| align=right|2,531|| align=right|0,088|| align=right|12,25|| align=right|4,027||MBA||13. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89371)||2001 VD87|| align=right|14,8|| align=right|3,088|| align=right|0,047|| align=right|17,03|| align=right|5,425||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89372)||2001 VE87|| align=right|15,4|| align=right|2,598|| align=right|0,057|| align=right|22,37|| align=right|4,187||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89373)||2001 VO87|| align=right|15,7|| align=right|3,033|| align=right|0,076|| align=right|3,02|| align=right|5,280||MBA||14. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89374)||2001 VW89|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,121|| align=right|15,55|| align=right|4,266||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89375)||2001 VB91|| align=right|14,8|| align=right|3,076|| align=right|0,075|| align=right|10,02|| align=right|5,393||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89376)||2001 VD91|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,143|| align=right|10,67|| align=right|4,239||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89377)||2001 VS93|| align=right|14,6|| align=right|2,679|| align=right|0,123|| align=right|14,05|| align=right|4,384||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89378)||2001 VG94|| align=right|14,5|| align=right|3,128|| align=right|0,109|| align=right|13,78|| align=right|5,532||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89379)||2001 VV94|| align=right|15,0|| align=right|2,610|| align=right|0,191|| align=right|13,16|| align=right|4,216||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89380)||2001 VF96|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,172|| align=right|12,11|| align=right|4,283||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89381)||2001 VR97|| align=right|15,2|| align=right|2,666|| align=right|0,244|| align=right|12,54|| align=right|4,351||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89382)||2001 VS97|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,119|| align=right|14,94|| align=right|4,102||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89383)||2001 VQ99|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,016|| align=right|22,78|| align=right|4,063||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89384)||2001 VB101|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,086|| align=right|5,75|| align=right|3,788||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89385)||2001 VW102|| align=right|15,1|| align=right|3,202|| align=right|0,085|| align=right|16,38|| align=right|5,730||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89386)||2001 VG105|| align=right|16,2|| align=right|2,536|| align=right|0,179|| align=right|2,65|| align=right|4,037||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89387)||2001 VA106|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,180|| align=right|0,73|| align=right|4,071||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89388)||2001 VE106|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,210|| align=right|2,97|| align=right|3,640||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89389)||2001 VY107|| align=right|15,5|| align=right|3,026|| align=right|0,045|| align=right|1,15|| align=right|5,262||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89390)||2001 VC108|| align=right|15,2|| align=right|2,878|| align=right|0,047|| align=right|2,54|| align=right|4,882||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89391)||2001 VU108|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,095|| align=right|6,07|| align=right|3,588||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89392)||2001 VG112|| align=right|16,4|| align=right|2,572|| align=right|0,197|| align=right|3,84|| align=right|4,125||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89393)||2001 VT116|| align=right|15,3|| align=right|2,797|| align=right|0,071|| align=right|5,32|| align=right|4,678||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89394)||2001 VJ117|| align=right|15,3|| align=right|2,574|| align=right|0,048|| align=right|5,28|| align=right|4,130||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89395)||2001 VM118|| align=right|14,7|| align=right|2,680|| align=right|0,163|| align=right|5,32|| align=right|4,387||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89396)||2001 VT118|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,128|| align=right|10,48|| align=right|4,115||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89397)||2001 VV118|| align=right|15,9|| align=right|2,400|| align=right|0,199|| align=right|8,62|| align=right|3,718||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89398)||2001 VH119|| align=right|14,9|| align=right|3,193|| align=right|0,086|| align=right|12,77|| align=right|5,706||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89399)||2001 VM120|| align=right|15,8|| align=right|2,255|| align=right|0,145|| align=right|4,83|| align=right|3,385||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89400)||2001 WB|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,169|| align=right|1,89|| align=right|3,826||MBA||16. november 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(89401)||2001 WU3|| align=right|15,7|| align=right|3,188|| align=right|0,156|| align=right|1,95|| align=right|5,691||MBA||17. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89402)||2001 WG4|| align=right|14,3|| align=right|2,698|| align=right|0,216|| align=right|8,81|| align=right|4,431||MBA||19. november 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(89403)||2001 WG7|| align=right|17,1|| align=right|2,412|| align=right|0,171|| align=right|2,46|| align=right|3,746||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89404)||2001 WS8|| align=right|16,6|| align=right|2,224|| align=right|0,163|| align=right|5,51|| align=right|3,317||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89405)||2001 WL9|| align=right|14,8|| align=right|2,268|| align=right|0,106|| align=right|7,10|| align=right|3,414||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89406)||2001 WB10|| align=right|16,0|| align=right|2,198|| align=right|0,201|| align=right|6,43|| align=right|3,259||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89407)||2001 WF10|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,120|| align=right|6,97|| align=right|3,659||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89408)||2001 WN10|| align=right|15,9|| align=right|2,591|| align=right|0,154|| align=right|7,09|| align=right|4,169||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89409)||2001 WP12|| align=right|16,7|| align=right|2,291|| align=right|0,147|| align=right|6,19|| align=right|3,466||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89410)||2001 WQ13|| align=right|15,5|| align=right|2,444|| align=right|0,137|| align=right|7,17|| align=right|3,820||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89411)||2001 WO16|| align=right|15,7|| align=right|2,917|| align=right|0,081|| align=right|0,93|| align=right|4,982||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89412)||2001 WV16|| align=right|15,0|| align=right|2,976|| align=right|0,071|| align=right|9,37|| align=right|5,132||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89413)||2001 WM21|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,060|| align=right|7,37|| align=right|3,794||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89414)||2001 WT21|| align=right|14,7|| align=right|3,088|| align=right|0,099|| align=right|11,30|| align=right|5,426||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89415)||2001 WM25|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,136|| align=right|3,86|| align=right|4,085||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89416)||2001 WP26|| align=right|16,8|| align=right|2,277|| align=right|0,117|| align=right|2,24|| align=right|3,436||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89417)||2001 WP28|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,195|| align=right|3,21|| align=right|3,647||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89418)||2001 WT28|| align=right|16,8|| align=right|2,347|| align=right|0,186|| align=right|3,22|| align=right|3,595||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89419)||2001 WX28|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,106|| align=right|7,66|| align=right|3,617||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89420)||2001 WB29|| align=right|16,1|| align=right|2,297|| align=right|0,120|| align=right|4,09|| align=right|3,481||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89421)||2001 WS29|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,222|| align=right|4,88|| align=right|4,264||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89422)||2001 WY29|| align=right|14,6|| align=right|2,649|| align=right|0,150|| align=right|15,43|| align=right|4,311||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89423)||2001 WG36|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,104|| align=right|5,67|| align=right|3,668||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89424)||2001 WB38|| align=right|16,6|| align=right|2,353|| align=right|0,167|| align=right|4,06|| align=right|3,608||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89425)||2001 WF38|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,084|| align=right|11,41|| align=right|5,455||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89426)||2001 WU38|| align=right|17,3|| align=right|2,325|| align=right|0,219|| align=right|5,39|| align=right|3,545||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89427)||2001 WC39|| align=right|14,9|| align=right|2,613|| align=right|0,081|| align=right|13,49|| align=right|4,224||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89428)||2001 WQ39|| align=right|14,0|| align=right|2,980|| align=right|0,171|| align=right|11,69|| align=right|5,143||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89429)||2001 WT39|| align=right|14,4|| align=right|2,773|| align=right|0,201|| align=right|14,71|| align=right|4,616||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89430)||2001 WK40|| align=right|15,1|| align=right|2,537|| align=right|0,247|| align=right|5,93|| align=right|4,040||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89431)||2001 WT40|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,163|| align=right|5,35|| align=right|3,528||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89432)||2001 WB41|| align=right|15,1|| align=right|2,470|| align=right|0,135|| align=right|5,83|| align=right|3,881||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89433)||2001 WM41|| align=right|15,4|| align=right|2,567|| align=right|0,187|| align=right|4,70|| align=right|4,112||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89434)||2001 WO41|| align=right|15,1|| align=right|2,463|| align=right|0,173|| align=right|5,60|| align=right|3,864||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89435)||2001 WK45|| align=right|15,2|| align=right|2,639|| align=right|0,094|| align=right|12,56|| align=right|4,285||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89436)||2001 WE46|| align=right|15,4|| align=right|2,999|| align=right|0,068|| align=right|1,08|| align=right|5,192||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89437)||2001 WR46|| align=right|16,0|| align=right|2,530|| align=right|0,194|| align=right|3,20|| align=right|4,025||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89438)||2001 WJ48|| align=right|14,9|| align=right|2,778|| align=right|0,056|| align=right|12,30|| align=right|4,630||MBA||19. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89439)||2001 WK48|| align=right|15,8|| align=right|2,604|| align=right|0,108|| align=right|12,53|| align=right|4,202||MBA||19. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89440)||2001 WQ49|| align=right|16,2|| align=right|2,415|| align=right|0,124|| align=right|1,96|| align=right|3,753||MBA||19. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89441)||2001 WU52|| align=right|15,7|| align=right|2,801|| align=right|0,054|| align=right|3,11|| align=right|4,687||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89442)||2001 WA54|| align=right|16,0|| align=right|2,455|| align=right|0,208|| align=right|1,14|| align=right|3,845||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89443)||2001 WH57|| align=right|15,2|| align=right|3,031|| align=right|0,060|| align=right|0,89|| align=right|5,277||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89444)||2001 WB60|| align=right|16,1|| align=right|2,716|| align=right|0,130|| align=right|8,21|| align=right|4,476||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89445)||2001 WS78|| align=right|16,2|| align=right|2,456|| align=right|0,220|| align=right|1,51|| align=right|3,849||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89446)||2001 WW78|| align=right|16,3|| align=right|2,912|| align=right|0,077|| align=right|2,03|| align=right|4,969||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89447)||2001 WT86|| align=right|15,5|| align=right|2,337|| align=right|0,239|| align=right|5,55|| align=right|3,573||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89448)||2001 WF90|| align=right|15,7|| align=right|2,600|| align=right|0,053|| align=right|14,31|| align=right|4,192||MBA||21. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89449)||2001 WG93|| align=right|14,2|| align=right|3,120|| align=right|0,054|| align=right|19,20|| align=right|5,510||MBA||21. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89450)||2001 WN98|| align=right|15,2|| align=right|2,837|| align=right|0,089|| align=right|7,23|| align=right|4,777||MBA||19. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89451)||2001 WG99|| align=right|14,8|| align=right|3,223|| align=right|0,090|| align=right|9,90|| align=right|5,786||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89452)||2001 WK99|| align=right|16,8|| align=right|2,434|| align=right|0,136|| align=right|5,81|| align=right|3,796||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89453)||2001 WF102|| align=right|15,8|| align=right|3,008|| align=right|0,036|| align=right|9,19|| align=right|5,216||MBA||19. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89454)||2001 XG|| align=right|15,3|| align=right|2,305|| align=right|0,320|| align=right|22,24|| align=right|3,499||MBA||4. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89455)||2001 XJ1|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,141|| align=right|7,24|| align=right|3,656||MBA||8. december 2001||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(89456)||2001 XC5|| align=right|16,2|| align=right|2,359|| align=right|0,128|| align=right|6,06|| align=right|3,623||MBA||5. december 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89457)||2001 XD5|| align=right|14,7|| align=right|2,978|| align=right|0,074|| align=right|2,92|| align=right|5,138||MBA||5. december 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89458)||2001 XV5|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,094|| align=right|14,46|| align=right|4,149||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89459)||2001 XX5|| align=right|14,8|| align=right|2,587|| align=right|0,175|| align=right|14,63|| align=right|4,159||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89460)||2001 XB8|| align=right|14,6|| align=right|3,181|| align=right|0,109|| align=right|18,86|| align=right|5,672||MBA||8. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89461)||2001 XJ8|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,180|| align=right|11,95|| align=right|4,301||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89462)||2001 XB11|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,037|| align=right|4,49|| align=right|4,683||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89463)||2001 XR11|| align=right|14,7|| align=right|2,329|| align=right|0,136|| align=right|11,36|| align=right|3,554||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89464)||2001 XZ12|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,182|| align=right|12,99|| align=right|4,201||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89465)||2001 XF16|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,116|| align=right|20,77|| align=right|5,653||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89466)||2001 XL17|| align=right|15,1|| align=right|2,213|| align=right|0,095|| align=right|4,73|| align=right|3,292||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89467)||2001 XJ19|| align=right|15,4|| align=right|2,291|| align=right|0,157|| align=right|5,50|| align=right|3,467||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89468)||2001 XK20|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,026|| align=right|8,55|| align=right|4,195||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89469)||2001 XG21|| align=right|15,2|| align=right|2,545|| align=right|0,125|| align=right|5,72|| align=right|4,060||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89470)||2001 XB22|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,119|| align=right|7,20|| align=right|3,462||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89471)||2001 XJ22|| align=right|15,3|| align=right|2,391|| align=right|0,208|| align=right|6,61|| align=right|3,696||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89472)||2001 XK22|| align=right|15,9|| align=right|2,535|| align=right|0,051|| align=right|15,87|| align=right|4,037||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89473)||2001 XS22|| align=right|15,4|| align=right|2,579|| align=right|0,086|| align=right|3,63|| align=right|4,142||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89474)||2001 XA23|| align=right|15,4|| align=right|2,839|| align=right|0,211|| align=right|5,62|| align=right|4,784||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89475)||2001 XH24|| align=right|15,0|| align=right|2,332|| align=right|0,151|| align=right|4,09|| align=right|3,560||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89476)||2001 XX24|| align=right|16,1|| align=right|2,382|| align=right|0,251|| align=right|5,09|| align=right|3,675||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89477)||2001 XL25|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,258|| align=right|23,09|| align=right|3,694||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89478)||2001 XS25|| align=right|15,8|| align=right|2,436|| align=right|0,148|| align=right|5,80|| align=right|3,802||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89479)||2001 XR26|| align=right|14,7|| align=right|2,524|| align=right|0,181|| align=right|13,07|| align=right|4,009||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89480)||2001 XE27|| align=right|14,7|| align=right|2,253|| align=right|0,177|| align=right|5,37|| align=right|3,380||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89481)||2001 XH27|| align=right|15,6|| align=right|2,311|| align=right|0,211|| align=right|6,12|| align=right|3,512||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89482)||2001 XK28|| align=right|15,0|| align=right|2,550|| align=right|0,163|| align=right|8,03|| align=right|4,071||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89483)||2001 XE29|| align=right|15,3|| align=right|2,401|| align=right|0,146|| align=right|5,83|| align=right|3,720||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89484)||2001 XO29|| align=right|15,8|| align=right|2,454|| align=right|0,178|| align=right|3,03|| align=right|3,843||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89485)||2001 XK31|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,285|| align=right|3,85|| align=right|3,559||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89486)||2001 XL31|| align=right|14,9|| align=right|2,351|| align=right|0,349|| align=right|19,98|| align=right|3,605||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89487)||2001 XU31|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,178|| align=right|4,46|| align=right|3,528||MBA||14. december 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(89488)||2001 XG33|| align=right|14,4|| align=right|2,975|| align=right|0,063|| align=right|9,15|| align=right|5,131||MBA||10. december 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89489)||2001 XR33|| align=right|17,0|| align=right|2,398|| align=right|0,146|| align=right|1,60|| align=right|3,713||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89490)||2001 XW35|| align=right|16,5|| align=right|2,301|| align=right|0,048|| align=right|8,66|| align=right|3,490||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89491)||2001 XD36|| align=right|14,8|| align=right|2,609|| align=right|0,089|| align=right|11,47|| align=right|4,215||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89492)||2001 XP36|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,138|| align=right|7,88|| align=right|4,222||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89493)||2001 XJ38|| align=right|15,4|| align=right|2,286|| align=right|0,139|| align=right|6,99|| align=right|3,457||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89494)||2001 XY38|| align=right|14,0|| align=right|2,729|| align=right|0,202|| align=right|13,36|| align=right|4,509||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89495)||2001 XX40|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,211|| align=right|14,88|| align=right|4,158||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89496)||2001 XF42|| align=right|14,2|| align=right|2,732|| align=right|0,214|| align=right|10,32|| align=right|4,516||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89497)||2001 XX42|| align=right|15,2|| align=right|2,669|| align=right|0,031|| align=right|12,24|| align=right|4,360||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89498)||2001 XV43|| align=right|13,9|| align=right|3,191|| align=right|0,266|| align=right|23,84|| align=right|5,700||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89499)||2001 XU46|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,119|| align=right|8,18|| align=right|3,757||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89500)||2001 XK48|| align=right|13,7|| align=right|2,934|| align=right|0,047|| align=right|11,16|| align=right|5,024||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov